Torrigiani ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Torrigiani (1807–1865), italienischer Politiker
 Filippo Torrigiani (1851–1924), italienischer Diplomat und Bankier, Abgeordneter und Senator 
 Luigi Maria Torrigiani (1697–1777), italienischer Kardinal
 Pietro Torrigiani, andere Schreibweise für Pietro Torrigiano (1472–1528), italienischer Bildhauer

Torrigiani bezeichnet ferner:

 Villa Torrigiani di Camigliano, eine Villa in der Toskana
 Giardino Torrigiani, eine Parkanlage in Florenz